

События 

 Первые сольные концерты Валерия Леонтьева в Ленинграде.
 Брэд Уитфорд ушёл из «Aerosmith» а его место занял Рик Дьюфей.
 1 августа начал вещание музыкальный канал MTV.
 Образование одних из родоначальников глэм-металла Mötley Crüe.
 Образована американская метал-группа Metallica.
 Образована бельгийская музыкальная группа Front 242
 Образована группа Napalm Death, одни из родоначальников жанра грайндкор.
 Образована группа Slayer
 Образована группа Anthrax
 19 августа в Лондоне образована поп-группа Pet Shop Boys
 Образована рок-группа Sonic Youth.
 В Испании образована поп-группа Mecano.
 Образована американская метал-группа Pantera.
 Образована финская метал-группа Lyijykomppania.
 Образована рок-группа ДДТ
 Образована рок-группа Круиз
 Образована рок-группа Пикник
 Образована рок-группа Search
 Образована британская поп-рок-группа The Blow monkeys
 Распалась группа Throbbing Gristle, одни из родоначальников жанра индастриал.

Хронология 
 18 января — Вокалистка «Plasmatics» Уэнди О. Уильямс арестована полицией г. Милуоки за непристойное поведение на сцене (ей было предъявлено обвинение в имитации полового акта с кувалдой).
 14 февраля — Билли Айдол покинул панк-рок-группу «Generation X» и начал сольную карьеру.
 15 февраля — Блюзовый гитарист Майк Блумфилд был найден мёртвым в Сан-Франциско. Как было выяснено позже, причиной смерти стала случайная передозировка наркотиков.
 8 марта — В Ленинграде открылся первый в СССР рок-клуб.
 11 апреля — Основатель и гитарист «Van Halen» Эдди Ван Хален женился на актрисе Валери Бертинелли.
 18 апреля — Участники группы «Yes» объявили о своём распаде (однако через год музыканты вновь собрались вместе).
 27 апреля — Группа Пола Маккартни «Wings» официально распалась.
 5 августа — Оливия Ньютон-Джон была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы».
 12 сентября — В Нью-Йорке вновь открылся диско-клуб «Студия 54».
 1981 — 25 ноября первый концерт Death In June в Центральном Политехническом Институте Лондона.
 26 ноября — Джазовый музыкант Майлз Дэвис женился на американской актрисе Сисели Тайсон.
 16 декабря — Рэй Чарльз удостоился собственной звезды на голливудской «Аллее славы».

Выпущенные альбомы 
 См. также категорию музыкальных альбомов 1981 года.
 Ye-Si-Ca (Secret Service)
 A Collection of Great Dance Songs (Pink Floyd)
 Abacab (Genesis)
4 (Foreigner)
 Computerwelt (Kraftwerk)
 Dare (The Human League)
 Deus (Адриано Челентано)
 Diary of a Madman (Ozzy Osbourne)
 Difficult to Cure (Rainbow)
 Discipline (King Crimson)
 Fair Warning (Van Halen)
 For Those About to Rock (We Salute You) (AC/DC)
 Ghost in the Machine (The Police)
 Killers (Iron Maiden)
 Kim Wilde (Kim Wilde)
 Koo Koo (Debbie Harry)
  Moving Pictures (Rush)
 No Sleep ’til Hammersmith (Motörhead)
 Pleasant Dreams (Ramones)
 Point of Entry (Judas Priest)
 Season of Glass (Йоко Оно)
 Tattoo You (The Rolling Stones)
 Mob Rules (Black Sabbath)
 Time (Electric Light Orchestra)
 Trancefer (Klaus Schulze)
 Welcome to Hell (Venom)
 Speak & Spell (Depeche Mode)
 Meets the Almighty (Supermax)
 Music from “The Elder” (Kiss)
 Fun in Space (Роджер Тейлор)
 Dance Macabre (Ekseption)
Синий альбом (Аквариум)
Треугольник (Аквариум)
Трек II (Трек)
 Супермен (Карнавал)
 Земляне 81 — Садовое кольцо (Земляне, магнитоальбом)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Escape» (Journey) (10 миллионов копий)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Bette Davis Eyes» (Ким Карнс)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Queen’s Greatest Hits» (Queen)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Don’t You Want Me» (Human League)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Джон Леннон и Йоко Оно за «Double Fantasy»
 «Грэмми» за запись года — Ким Карнс за «Bette Davis Eyes»
 «Грэмми» за песню года — «Bette Davis Eyes»
 Лучшая песня согласно журналу Rolling Stone — «Super Freak» (Рик Джеймс)

Зал славы авторов песен 
 Сай Коулман
 
 
Награда Джонни Мерсера:
 Йип Харбург
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Тони Беннетт
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Чак Берри

Зал славы кантри

Лучшие песни года 
 Every Little Thing She Does Is Magic (The Police)
Start Me Up (The Rolling Stones)
In the Air Tonight (Phil Collins)
Just Can't Get Enough (Depeche Mode)
Super Freak (Rick James)
Ticket to the Moon (Electric Light Orchestra)
Tom Sawyer (Rush)

Лучшие песни года СССР 
 «Каратэ», «Каскадёры» (Земляне)

Родились 
 31 января
 Юлия Началова (ум. ) — российская певица, телеведущая и актриса
 Джастин Тимберлейк — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр, вокалист группы ’N Sync
 26 марта — Пьо Зея То (ум. ) — мьянманский политик и рэпер
 4 мая — Даллон Уикс — американский музыкант, певец и автор песен, басист группы Panic! At the Disco
 7 мая — Мария Раднер (ум. ) — немецкая оперная певица (контральто)
 27 июня — Микабен (ум. ) — гаитянский певец, гитарист, автор песен и музыкальный продюсер
 26 сентября — Яо Бэйна (ум. ) — китайская певица
 31 октября — Фрэнк Айеро — американский музыкант, ритм-гитарист и бэк-вокалист группы My Chemical Romance
 17 ноября — Сара Хардинг (ум. ) — британская певица, модель и актриса, вокалистка группы Girls Aloud
 2 декабря — Бритни Спирс — американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен
 13 декабря — Эми Ли — американская певица, поэтесса и пианистка, вокалистка и клавишница группы Evanescence
 18 декабря — Хуари Манар (ум. ) — алжирский певец
 24 декабря — Дима Билан — российский певец

Скончались 

 2 января —  (83) — американский автор песен
 22 января — Франко Аббьяти (82) — итальянский музыковед и музыкальный критик
 9 февраля — Билл Хейли (55) — американский музыкант, певец и автор песен
 15 февраля — Майк Блумфилд (37) — американский блюзовый гитарист и композитор
 21 февраля —  (58) — австралийский и британский композитор
 5 марта — Йип Харбург (84) — американский поэт-песенник и либреттист
 14 марта — Давид Ханджян (40) — советский армянский дирижёр, пианист и композитор
 27 апреля — Мюнир Сельчук (80/81) — турецкий певец и композитор
 28 апреля —  (33) — британский музыкант, бас-гитарист группы T. Rex
 6 мая — Василий Авраменко (85) — украинский, канадский и американский танцовщик, хореограф, режиссёр, актёр и танцевальный педагог
 11 мая — Боб Марли (36) — ямайский гитарист, певец и композитор
 6 июня — Юозас Каросас (90) — литовский композитор, дирижёр, органист и педагог
 1 июля —  (32) — американский музыкант, бас-гитарист группы Steppenwolf
 10 сентября — Риад аль-Сунбати (74) — египетский композитор и музыкант
 22 сентября — Гарри Уоррен (87) — американский автор песен и пианист
 16 октября —  (74) — американский поэт-песенник и продюсер
 24 октября — Бернар Гавоти (73) — французский органист, музыковед и музыкальный критик
 5 ноября — Георгий Хубов (79) — советский музыковед, педагог и общественный деятель
 25 ноября — Джек Альбертсон (74) — американский актёр, комик и певец
 9 декабря —  (53) — американский певец, вокалист группы The Orioles
 21 декабря — Эрик Форделль (64) — финский и шведский композитор, дирижёр, пианист и музыкальный педагог
 27 декабря — Хоги Кармайкл (82) — американский певец, автор песен и музыкант

См. также

Примечания